

Patronyme

 Domagoj Bradarić (1999-), footballeur croate ;
 Filip Bradarić (1992-), footballeur croate.

Patronyme croate